Бакбо:

 Бакбо — залив Южно-Китайского моря у берегов Китая и Вьетнама.
 Бакбо — историко-географический район Вьетнама, Северный Вьетнам.